Hangender Stein steht für:
 Hangender Stein, Felsen am Raichberg in Onstmettingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hangender Stein (Hangendensteinpass), Felsen beim Grenzübergang Hangendenstein von Marktschellenberg, D-Bayern nach Grödig, A-Land Salzburg
 Bahnstrecke Berchtesgaden–Hangender Stein (Grüne Elektrische)
 Bahnstrecke Salzburg–Hangender Stein (Rote Elektrische)

Hängender Stein steht für: 
 Hängender Stein, Naturdenkmal in Heidenreichstein, Niederösterreich, siehe Naturpark Heidenreichsteiner Moor #Naturdenkmal

Siehe auch:
 Hangendenstein